Erdmuthe Dorothea ist der Name folgender Personen:

 Erdmuthe Dorothea von Sachsen-Zeitz (1661–1720), Ehefrau von Herzog Christian II. von Sachsen-Merseburg
 Erdmuthe Dorothea von Zinzendorf (1700–1756), deutsche Pietistin und Kirchenliederdichterin